Іванус Василь Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванус Михайло — надрайонний референт СБ ОУН, в.о. окружного референта СБ ОУН Городоччини.